Alain Duverne, concepteur français de marionnettes
 Gustave Duverne, coureur automobile, aviateur, auteur notamment d'une traversée de l'Afrique en voiture de tourisme dans les années 1920 (de marque Rolland-Pilain), et d'un raid de Paris à Hanoï, également à bord d'une Rolland-Pilain
 René Duverne (1893-1974), écrivain français de romans pour la jeunesse
 Robert Duverne (1967-), préparateur physique français de football, notamment à l'Olympique lyonnais et en équipe de France
 Thomas Laurent Madeleine Duverne de Presle (1763-1844), militaire français

Voir aussi 
 La mission Tranin-Duverne, expédition automobile qui traversa l'Afrique d'ouest en est entre 1924 et 1925.
Patronyme français